Лев Нарышкин:
 
 Нарышкин, Лев Кириллович (1664—1705) — боярин, глава Посольского приказа, родной брат царицы Натальи Кирилловны, родной дядя царя Петра Великого.
 Нарышкин, Лев Кириллович (1809-1855) — действительный статский советник.